Echtermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Echtermeyer (1896–1971), deutscher Maler
 Ernst Theodor Echtermeyer (1805–1844), deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Theodor Echtermeyer (1863–1932), deutscher Gartenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Carl Friedrich Echtermeier (1845–1910), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer